2007 Winter SMTown - Only Love es un álbum del 2007 para el SM Town. Es el sexto álbum de vacaciones de invierno del SMTOWN y el primero para Girls' Generation.

Lista de canciones 
 사랑 하나죠 (ONLY LOVE)- SMTown
 12월 27일 (On December 27th) - BoA
 Evergreen - TVXQ 
 첫눈이 와 (First Snow)- Super Junior
 We Wish You A Merry Christmas & Feliz Navidad - TSZX
 Winter Wonderland - Kangta
 Love Melody - Girls' Generation
 Have Yourself A Merry Little Christmas - Hyun Jin
 눈꽃이 날리면 (When snow scatters…)- Choo Ka Yul
 Oh Holy Night - Zhang Li Yin
 유년의 크리스마스 (Christmas of Childhood) - Song Kwang Shik
 [Bonus Track] 여행기 (TRAVELING) - TVXQ

Foto

Referencias

Página oficial 
 SM Entertainment

Álbumes de 2007
Álbumes de SM Entertainment